est un mot latin signifiant « plus haut, plus élevé » (comparatif de l'adjectif ).

Produits et marques 
Excelsior est souvent utilisé pour valoriser un produit ou une marque :
 Excelsior était une marque commerciale de motocyclettes britannique ;
 l’Excelsior a été le plus gros diamant brut connu jusqu'à la découverte du Cullinan ;
 l’Excelsior est un  exploité par la compagnie italienne Grandi Navi Veloci ;
 l'Excelsior est un ketch britannique, ancien chalutier à voiles lancé en 1921 ;
 Excelsior était une marque commerciale de fromage fabriqué en Normandie ;
 Excelsior est le produit haut de gamme des voitures-lits sur le réseau de trains de nuit InterCityNotte de la Trenitalia

Enseignes et entreprises 
 La Compagnie Nationale Excelsior, un ancien constructeur automobile belge ;
 Excelsior Cycles Payan, équipe cycliste créée par les Cycles Payan, qui furent un atelier et un magasin de Marseille ;
 L'Excelsior est une brasserie de style Art nouveau à Nancy ;
  était une entreprise américaine spécialisée dans la création de jeux de figurines ;
 Excelsior Publications est un groupe de presse qui fait partie du groupe italien Mondadori (branche Mondadori France) ;
  est une compagnie de disques indépendante américaine ;
 L’Hôtel Excelsior est un ancien hôtel de Berlin ;
 L'Hôtel Excelsior est un ancien hôtel d'Aix-les-Bains.
 L'Excelsior Hotel est un hôtel situé à Taormine en Sicile (Italie).
 Excelsior est un hôtel restaurant à Saint Raphaël, en Côte d'Azur.

Toponymie 
 Excelsior, ville d'Afrique du Sud ;
 Excelsior est une ville du Minnesota
 Excelsior est une ville du Wisconsin
 Excelsior District est un quartier de San Francisco
 l’Excelsior est un geyser du Parc national de  aux États-Unis.

Art, culture et médias 
 l’Excelsior était un quotidien français qui a paru entre 1910 et 1940 ;
 Excélsior est un journal quotidien mexicain, fondé en 1917 ;
 Excelsior est un poème de Henry Wadsworth Longfellow (1841) ;
 Excelsior est un ballet de Luigi Manzotti (1881) ;
 Excelsior ! est un film de Georges Méliès de 1901 ;
 Excelsior est un roman d'Olivier Py de 2014 ;
 Le café de l'Excelsior est un roman de Philippe Claudel ;
 Excelsior est le titre du §285 du Gai Savoir de Friedrich Nietzsche.

Slogans et expressions 
Excelsior est également repris dans les contextes suivants :
 la devise de l'État de New York ;
 la devise et signature du scénariste et directeur de publication  Stan Lee ;
  est le seul mot prononcé par le docteur Samuel Fergusson dans son discours à la Société Royale Géographique de Londres, dans le livre de Jules Verne Cinq semaines en ballon (1863) ;
 Excelsior est une exclamation courante d'Al Gore dans un  de la  de .
 Excelsior est la devise de Pat Solitano, le personnage interprété par Bradley Cooper dans le film  (2012) ; il représente sa nouvelle philosophie et son nouveau mode de vie : l'optimisme.
 Excelsior est une exclamation du vendeur de la boutique sur la carte de l'Abîme Hurlant dans le jeu  (2009).
 Excelsior est une exclamation courante des personnages de la race Asura dans le jeu vidéo  (2012) ;
 Excelsior est le cri d'exclamation par Gomez Addams en sautant dans les eaux des chutes du Niagara dans le film d'animation "La famille Addams" (2021).

Sport 
Le mot Excelsior figure dans la dénomination de nombreux clubs sportifs, dont :
 le Royal Excelsior Mouscron club de football belge ;
 l'Excelsior Rotterdam, club de football néerlandais ;
 l’Excelsior, club de football féminin néerlandais ;
 l’Excelsior Athlétic Club de Roubaix, ancien club de football français ;
 le Royal Excelsior Virton, club de football belge ;
 le SV Excelsior, club de football  ;
 l'Excelsior de Tunis, ancien club sportif tunisien ;
 l'AS Excelsior, club réunionnais de football basé à Saint-Joseph ;
 l'AS Excelsior, club polynésien de football basé à Papeete.
 New York Excelsior, une équipe e-sport jouant à  ;

Bateaux 
 L’Excelsior est un ketch britannique en bois de  de long. C'était un ancien navire de pêche construit en 1921.
 L’Excelsior est un cruise-ferry construit par le chantier Fincantieri Sestri, à Gênes en Italie pour l'armateur .

Divers 
 Excelsior est un thème de problème d'échecs ;
 L’A-33 Excelsior est un projet de char britannique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Le Projet Excelsior est une série de sauts de haute altitude en parachute effectués par l' en 1959 et 1960 ;
 Fraxinus excelsior est le nom  du Frêne élevé.
 Meurtre à l’Hôtel Excelsior est le nom d'un paquet scénario pour le jeu de société Horreur à Arkham : Le Jeu de cartes

Notes et références

Voir aussi